Bungoma : ville du Kenya ;
 Bungoma : comté du Kenya ;
 Bungoma : ancien district du Kenya.